Открытый чемпионат Атланты 2015 — 28-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Атланте, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Также соревнование открывало мужскую часть сезона US Open Series того сезона.

В 2015 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Джон Изнер
 в парном разряде —  Вашек Поспишил и  Джек Сок

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал победитель двух последних розыгрышей Джон Изнер (№ 18 в мире на тот момент). Американец смог подтвердить статус фаворита и выиграл турнир в третий раз подряд. Изнер стал первым теннистом кто смог выиграть местные соревнования три раза подряд. В финале он обыграл пятого номера посева Маркоса Багдатиса, который впервые за четыре года сыграл в одиночном финале в туре. В целом представители США на домашнем турнире выигрывают уже 7 год подряд: до Изнера с 2009 по 2012 год победителями становились Робби Джинепри, дважды Марди Фиш и Энди Роддик.

В парном турнире победителем также стала пара, которая была посеяна под первым номером, Боб и Майк Брайаны. Прошлогодние победители Вашек Поспишил и Джек Сок защищали свой титул в качестве вторых номеров посева, однако проиграли уже в первом раунде Жилю Мюллеру и Колину Флемингу, которые в свою очередь смогли дойти до финала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джон Изнер обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 6-3, 6-3.
 Изнер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Багдатис сыграл 1-й одиночный финал 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Джон Изнер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Маркос Багдатис
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Жиля Мюллера /  Колина Флеминга со счётом 4-6, 7-6(2), [10-4].
 братья Брайаны выигрывают свой 4-й совместный титул в сезоне и 107-й за карьеру (109-й для Майка) в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Атланты

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015